Bătălia de la Suceava se poate referi la:

 Bătălia de la Suceava (1595), în timpul Războaielor magnaților polonezi
 Bătălia de la Suceava (1653), în timpul Răscoalei lui Hmelnițki